George Adamski, Pools/Amerikaans sciencefictionschrijver en ufoloog
 Adamski (danceproducent), Brits danceproducer
 Antoni Adamski, Pools hockeyspeler op de Olympische Zomerspelen 1952
 Herbert Adamski, Duitse roeier op de Olympische Zomerspelen 1936
 Filip Adamski, Duits roeier op de Wereldkampioenschappen roeien 2006